De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2016 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2016. De race werd verreden op 5 juni 2016 op het Circuit de Barcelona-Catalunya nabij Montmeló, Spanje.

Het raceweekend werd overschaduwd door een dodelijk ongeluk van Luis Salom tijdens de tweede vrije training in de Moto2-klasse. Als gevolg hiervan werd besloten om de race te houden op de layout die normaal gebruikt wordt door de Formule 1, met een chicane op de plaats waar Salom crashte.

Uitslag

MotoGP 
 Héctor Barberá kreeg een straf van één positie.

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2016
Catalonië